Wuischke bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Hochkirch im Landkreis Bautzen, Sachsen, siehe Wuischke (Hochkirch)
 einen Ortsteil der Stadt Weißenberg im Landkreis Bautzen, Sachsen; siehe Wuischke (Weißenberg)